Михаил Андреевич Пузына (, ; ? — после 1723) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, хорунжий надворный литовский в 1712—1717 годах, писарь великий литовский в 1717—1724 годах, посол Речи Посполитой в России в 1712—1720.

Биография

Семья 
Сын каштеляна минского Андрея Пузыны и Ефросиньи Хжанстовской, брат воеводы мстиславльского Кшиштофа Доминика Пузыны.

Был женат на Софье Потоцкой, дочери старосты яблоновского Анджея Ежи Потоцкого. В браке родились две дочери: Констанция (была замужем за Кшиштофом Межаевским и Станиславом Косткой Потоцким) и вторая дочь, чьё имя неизвестно (была замужем за Адамом Мразавицким).

Карьера 
С 1699 по 1717 годы регент малой канцелярии Великого княжества Литовского. Посол Сейма с 1697 года. Участвовал в Северной войне, сражался под Алькениками на стороне Августа II, с 1712 по 1720 годы был послом Речи Посполитой при царе Петре Алексеевиче. С 1712 по 1717 годы хорунжий надворный литовский, с 1717 по 1724 годы писарь великий литовский.

Во время своего пребывания в должности посла в России Пузына конфликтовал с саксонскими послами  и , поскольку те опасались, что Ливония будет разделена между Польшей и Россией по окончании войны, и ничего из территорий не достанется Саксонии.

Литература 
 Пазднякоў В. Пузыны // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т.2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал.рэд.) і інш.; Маст. З.Э. Герасімовіч. – Мн.: БелЭн, 2006. – 792 с.: іл. С. 475. ISBN 985-11-0315-2, ISBN 985-11-0378-0 (т. 2)
 Historia Dyplomacji Polskiej, tom II 1572-1795 pod red. Zbigniewa Wójcika, PWN Warszawa 1982, s. 364.
 Marek Jerzy Minakowski, Ci wielcy Polacy to nasza rodzina, wyd. 3, Kraków 2008 PUZYNA Michał (zm. 1723) pisarz wielki litewski (t. 29 s. 497)
 Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku spisy opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba, Kórnik 1994, s. 232.
 Skocz do góry ↑ Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego, (1666-1721), Warszawa 1862, s. 350.

Хорунжие надворные литовские
Михаил
Писари великие литовские
Умершие в XVIII веке
Дипломаты Польши
Депутаты Сейма Речи Посполитой
Военные Речи Посполитой
Участники Северной войны
Послы Польши в России